Stockweihergraben ist ein Fließwässername:

 Stockweihergraben, Oberlaufname auf der Ortsgemarkung von Münchaurach des Grüdlgrabens, rechter Zufluss der Mittleren Aurach in Falkendorf, beides Ortsteile der Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Stockweihergraben (Lautenbach), rechter Zufluss des Lautenbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) vor Lautenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stockweiher
 Stockweiherbach